Robin Olsson, född 30 maj 1989 i Luleå, är en svensk före detta professionell ishockeyspelare. Hans moderklubb är Sunderby SK.

Extern länk 

Födda 1989
Män
Svenska ishockeyspelare
Spelare i Luleå HF
Spelare i Örebro HK
Spelare i AIK Ishockey
Levande personer
Idrottare från Luleå